Ралли Великобритании, Британское ралли Уэльса () — раллийная гонка, проходящая на территории Великобритании с 1932 года. В период с 1932 по 1997 год основным названием гонки являлось RAC Rally (RAC — сокращённое от ), в период 1998-2002 и в 2009 году — Ралли Великобритании, в период 2003-2008 и с 2010 года — Британское ралли Уэльса.

Победители

Многократные победители 
Полужирным выделены этапы в составе чемпионата мира

Многократные призёры (только чемпионат мира)

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные за все годы на ewrc-results.com

Ралли
Автоспорт в Великобритании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1932 года
Появились в 1932 году в Великобритании